Valle Riestra puede referirse a:

 Miguel Valle Riestra (1820-1913), coronel peruano; o
 Javier Valle Riestra (n. 1932), abogado y político peruano que ocupó el cargo de primer ministro.